Гран-при Бельгии 1975 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 25 мая 1975 года на трассе Зольдер.

Эту гонку пропускали команды «Парнелли» и «Энсайн»: Марио Андретти улетел в США для участия в «Инди-500», а Ролоф Вундеринк получил травмы в гонке «Формулы-5000». Грэм Хилл принял решение прекратить участие в гонках в качестве гонщика и его автомобили вывели на старт Франсуа Миго и заменивший пострадавшего в Испании Рольфа Штоммелена Тони Брайз. Занявший поул-позицию Ники Лауда проиграл старт Карлусу Пасе, а через три круга их обоих обошёл Витторио Брамбилла. Ещё через два круга Лауда смог вернуть себе лидерство, которое не упустил до самого финиша.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Карлус Пасе

4-5 Витторио Брамбилла

6-70 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии